Urge Overkill ― американская альтернативная рок-группа, образованная в Чикаго, штат Иллинойс, США. Она широко известна своей песней «Sister Havana» и кавером на песню Нила Даймонда «Girl, You'll Be a Woman Soon», которая вошла в саундтрек фильма «Криминальное чтиво».

История
Като и Розер познакомились в Северо-Западном университете в 1985 году. В 1986 году они образовали группу Urge Overkill (получившую название от фразы в тексте песни группы Parliament, «Funkentelechy») в Чикаго, штат Иллинойс, США с барабанщиком Пэтом Бирном и выпустили мини-альбом под названием Strange, I..., на лейбле Ruthless Records. Мини-альбом был записан другом Като, Стивом Альбини. Вскоре последовал полноформатный альбом Jesus Urge Superstar.

Их следующий альбом Americruiser привел к резкой смене стиля. Джек Уотт (из группы Baron Lesh) стал новым барабанщиком. Теперь стиль группы был описан как «каменный сплав арены-рока и панка». Альбом Americruiser получил широкую похвалу и стал хитом студенческого радио с ведущим синглом «Ticket to L.A.». Следующий альбом The Supersonic Storybook был выпущен в 1991 году.

В 1992 году после выступления на разогреве у группы Nirvana в их американском туре Nevermind Urge Overkill вернулись в студию, чтобы записать еще один мини-альбом, Stull, в котором были представлены треки «Girl, You'll Be a Woman Soon» и «Goodbye to Guyville». Имея к этому времени сильную поддержку, они перешли со своего лейбла Touch and Go Records на крупный лейбл Geffen Records. Следующий альбом Saturation, получил хорошие отзывы после выхода в 1993 году. Чтобы поддержать его, они выступили на разогреве у группы Pearl Jam. Сингл «Sister Havana» стал хитом, благодаря ему группа получила широкое признание.

Когда группа записывала следующий альбом, культовый режиссер Квентин Тарантино использовал их кавер-версию песни Нила Даймонда «Girl, You'll Be a Woman Soon» в своем фильме 1994 года «Криминальное чтиво». Когда фильм стал популярным, песня заняла 59-е место в Billboard Hot 100.

Urge Overkill сохранили свое звучание для своего следующего альбома Exit the Dragon, выпущенного в 1995 году. Като и Розер начали враждовать, в результате чего Розер покинул группу. Розер продолжал выступать с Джимом Кимбаллом (ранее из The Jesus Lizard) в качестве L. I. M. E. и со своим братом Джоном в группе Electric Airlines. Теперь дуэт, состоящий из Като и Онассиса, Urge Overkill перешел на лейбл 550 Music.

После перерыва в несколько лет Като выпустил сольный альбом в 2000 году под названием Debutante. Шесть из 13 песен альбома были написаны в соавторстве с Онассисом.

В 2004 году Като и Розер реформировали Urge Overkill без Онассиса, наняв бывшего гитариста Gaza Strippers, Майка Ходжкисса на бас-гитару, клавишника Криса Франтисака и барабанщика Нейта Арлинга, которого позже заменил Брайан Кваст из The Cherry Valence. Реформированная группа Overkill выступала с концертами в клубах The Troubadour в Западном Голливуде, Double Door в Чикаго, First Avenue в Миннеаполисе и Bowery Ballroom в Нью-Йорке. Она продолжала гастролировать по Европе, Северной Америке и Австралии.

19 сентября 2010 года в свободной форме радиопрограммы Anything Anything с Ричем Руссо на WRXP-FM в Нью-Йорке была сыграна первая новая песня Urge Overkill за последние 15 лет. Песня называлась «Effigy». Руссо также анонсировал шоу Urge Overkill 4 октября 2010 года в клубе Mercury Lounge в Нью-Йорке. Начались живые выступления, в том числе в качестве гостя на «Прожарке Квентина Тарантино» 1 декабря 2010 года. Группа выпустила свой первый студийный альбом за 16 лет Rock & Roll Submarine в мае 2011 года. За выпуском альбома последовал следующий тур. 8 октября 2011 года Urge Overkill выступили на разогреве группы Weezer на фестивале Red Bull Riot в историческом театре Конгресса в Чикаго.

Urge Overkill продолжали периодически выступать вживую с 2012 по 2018 год. В настоящее время группа работает над новым альбомом.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Живые выступления

Сборники

Синглы

Примечания

Ссылки
 Official website
 www.urgeoverkill.com - Latest tour dates/Mood Control
 
 Urge Overkill  at Rolling Stone

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1986 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1997 году
Исполнители Touch and Go Records
Исполнители Geffen Records
Музыкальные коллективы из Иллинойса